Broma
Pegadinha
Hoax

Desambiguação